Djuricin ist der Familienname folgender Personen:

 Goran Djuricin (* 1974), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Marco Djuricin (* 1992), österreichischer Fußballspieler